Бёрнс, Джон Фишер (род. 1944) — британский журналист, обладатель двух Пулитцеровских премий.
 Бёрнс, Джон Эллиот (1858—1943) — деятель английского рабочего движения.
 Бёрнс, Джон Энтони (1909—1975) — американский политик, губернатор Гавайев.